Кинотрилогия «Властелин колец» Питера Джексона (2001—2003 годов) основана на романе «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкина (1954—1955 годов). Пользователи часто сравнивают фильм с книгой и отмечают, что, хотя, обе работы чрезвычайно успешные, но киноверсия не обязательно отражает предполагаемый смысл книги. Зрители восхищаются способностью Джексона в целом снимать длинную и сложную работу; красотами кадра, декорациями, костюмами, качеством музыки, и эпическим масштабом его версии истории Толкина. Однако, в фильме заметно, что история и персонажи сильно ослаблены. Джексон делает акцент на сценах экшена и насилии, за счёт ослабления психологической глубины; утраты акцента Толкина на свободе воли и индивидуальной ответственности; и происходит замена истории о внутреннем путешествии Фродо на американский мономиф о Арагорне; и другие изменения. Зрители восхищаются использованием изображений, слов и музыки для передачи эмоций, что вызывают образ Средиземья, создают удивительно правдоподобных существ, и прославляют католическое видение Толкина. 

Питер Джексон и Филиппа Бойенс признали, что версия фильма неизбежно отличается от книги. Бойенс заявила, что трилогия была попросту их интерпретацией книги Толкина. Исследователи, критики, актёры и фанаты сочли версию Джексона успешной работой со своими условностями, хотя, адаптация книги выходит за рамки творчества Толкина и привносит современный фольклор. Джексон привнес в средневековую мифологию Толкина более современный фольклор и традиции кино. При этом, режиссёр советовался во многих решениях с обществами фанатов, а имена которых упоминаются в титрах фильма. Кинематографические образы эльфов, гномов, орков, полуросликов и прочие элементы, основанные на интерпретации Джексона, повлияли на культуру в целом, — их рассматривают как способ достижения этого успеха.

Контекст 
Книга и фильм «Властелин колец» чрезвычайно успешные. Они нравятся как публике, так и неакадемическим обозревателям, привлекая внимание исследователей к различиям между ними.

Книга Толкина 

Роман Дж. Р. Р. Толкина «Властелин колец» был опубликован в 1954—1955 годах. Роман состоит из 3 томов, разделенных на 6 книг и был продан тиражом более 150 миллионов экземпляров. Роман переведён как минимум на 58 языков. В книге около 1000 страниц. Аудиокнига, озвученная Робом Инглисом, по продолжительности составляет почти 60 часов. Существует аудиокнига Иэна Хольма.

Толкин участвовал в обсуждении анимационного фильма Мортона Грейди Циммермана. Он не был против этой идеи: в 1957 году Толкин писал, что сокращение «с хорошей картинкой было бы приятно». Он чувствовал, что выборочные пропуски будут лучше, чем сжатие; Но в сценарии, что ему показали, он нашел сжатие чрезмерным, что привело к «захламленности, путанице, размытию кульминаций и общей деградации».

Фильм Питера Джексона 

Питер Джексон снял три фильма в 2001—2003 годах. При бюджете 281 миллион долларов сборы составили более 2,9 миллиарда долларов. Кинотрилогия длится 9 часов 18 минут в «театральной версии» и 11 часов 26 минут в «расширенной версии» на DVD. Несмотря на то, что это долго для фильмов, но это коротко, по сравнению с книгой, — что ставит создателей фильма перед серьёзной проблемой сокращения, сжатия и преобразования.

Зрители и критики оценили фильмы как почти идеальные. «Две крепости» получили «редкие 100 %» на Rotten Tomatoes, шесть Оскаров и множество наград кино. Киновед Кристин Томпсон написала, что «литературоведов, кажется, особо раздражает огромная популярность фильмов не только среди поклонников, но и среди рецензентов», отметив, что фильмы принесли «возросшую популярность» аудитории «Властелин колец», миллионы новых читателей; и что среди фанатов Толкина есть «первопроходцы книг» и «первопроходцы в кино», — о чём пишут на сайте TheOneRing.net. Питер Джексон о своем фильме сказал: «Невозможно снять прямой пересказ истории на экране. Конечно, на самом деле это не „Властелин колец“… но это все равно может быть чертовски крутой фильм».

Различия между фильмом и книгой 

Версия фильма отличается по содержанию от книги во многих отношениях, включая вырезанные и добавленные сцены, а также корректирующие сцены, что объясняют сокращения, и изменения, такие как перемещение героев или места действия, добавление второстепенных персонажей и прочее. Многие эпизоды исключены и значительно отличаются. Есть события и детали, которые можно увидеть только в фильме. Различия в содержании из-за сжатия и преобразования истории Толкина неизбежно приводят к различиям. Пользователи обращаются с вопросами о том, являются ли данные различия уместными.

Преобразования 

Исследователи указали несколько причин, по которым создателям фильма было необходимо преобразовать письменный текст в нечто, что можно снять на видео. Текст Толкина содержит различные типы письма, описание персонажей, ландшафта, медленное повествование, длительные диалоги, песни, стихи и другое. Джозеф Рик и Кэтрин Барнетт пишут, что «персонажи Толкина — как и повествование, — часто делают паузы для размышлений, скорби, поэзии, песен, моральной поддержки, переориентации, борьбы со своей совестью, обсуждению выпавшей им миссии». Кроме того, вступление дополнено прологом о культуре хоббитов, характерном маленьком народе, живущем в месте, похожем на Англию, но в Средиземье; а также о социальной и политической организации их дома, — Шира. Вступление сопровождается шестью объёмными главами, описывающими историю правителей Средиземья, её хронологию на протяжении более чем 6000 лет (во Второй и Третьей эпохе), родословную, календарь и справочник по произношению эльфийских письмен, и других языков Средиземья. Но кино имеет иные возможности, нежели художественная проза в тексте. Версия фильма переводит описание сказочных ландшафтов Толкина в настоящие пейзажи и компьютерные изображения Новой Зеландии; некоторое описание локаций передаётся выбором пейзажей и фотографий: от лесных сцен в Шире до широких панорам величественных гор. Некоторые тонкие моменты и эффекты трудно воспроизвести визуально, — например, такие как косвенное влияние силы Кольца.

Том Шиппи, ведущий специалист по Толкину, отметил, что Питер Джексон находился под гораздо большим финансовым давлением, чем Толкин, который рисковал ничем, кроме своего свободного времени. По его мнению, Джексон был обязан обращаться к разным аудиториям, в том числе к подросткам, которые ожидали, что Арвен будет обладать некоторыми чертами «принцессы-воина», и которым нравятся шутки о метании гномов, — чего бы Толкин не понял. Гимли время от времени используется в качестве комического облегчения, будь то шутки о его росте или соперничество с Леголасом. В приложениях к «Властелин колец» Толкин кратко описывает народ Дурина и пишет, что женщин гномов менее третьи. В книге нет описания заклинаний, а Саруман не обладает такой силой.

Джексон привнес в кино более современный фольклор, а Толкин использовал средневековые мифы и сказки. Орки похожи на мутантов и появляются из грязи при помощи магии Сарумана. Толкин очень размыто описывал народы. В «Сильмариллион» говорится, что никто не знает о природе орков, но есть версии, что орки созданы из тьмы, а эльфы из света; или орками стали Авари, обезображенные Морготом . Орков сравнивают со зверями и гоблинами. Толкин в письмах упоминает, что орки гуманоидные существа с грубыми монголоидными чертами лиц. Дэвид Ибата пишет, что интерпретация орков Джексона похожа на «худшие изображения японцев, нарисованные американскими и британскими иллюстраторами во время Второй мировой войны». Димитра Фими пишет, что эльфы Толкина из англо-саксонской, среднеанглийской и скандинавской мифологии, а изящные эльфы Джексона — «кельты» времен кельтского возрождения. Эльфы Толкина отличаются от «известных произведений мифологии».  

Видение Джексона основано на реализме и историческом подходе к фэнтези. Мир Джексона рациональный и правдоподобный. Экшен сцены и динамический темп сменили медлительный характер книг. Длительные беседы заменила быстро развивающаяся драма. Толкин не описывает законы мира. В книге герои неспешно путешествуют и сталкиваются с неизвестными трудностями. Толкин кратко описывает драки и классические средневековые битвы.

Упущения 
Создатели фильма могут опустить письменные материалы, что существенно не продвигают историю. В «Братство кольца» нет пролога об истории народов мира. Гэндальф нашел Голлума в Мордоре и узнал, что тот сказал оркам про Кольцо и Шир. Маг вернулся к Фродо через 17 лет и поведал о Кольцах власти, а в фильме он читает архивы. Главы первой книги: «Разоблачение заговора», «Старый лес», «В доме Тома Бомбадила» и «Туман в курганах», — пропущены и рассказывают об отклонении в путешествии хоббитов на пути в Бри. Пение лесных эльфов отгоняет всадников, а в фильме эльфы совершают исход. Всадники предлагают золото за сведения о Фродо. Фермер везет хоббитов к Мерри; затем они пересекают реку на лодках с пони. Странник сам пригласил Фродо за стол, а трактирщик передал письмо от Гэндальфа. Всадники велели открыть двери именем Мордора, но их спугнул звук рога. Братство находится в Лотлориэн несколько месяцев. 

В «Две крепости» много перестановок: Главы третьей книги «Всадники Рохана», «Урук-хайи», «Голос Сарумана» и «Белый всадник», — иначе описывают действия Рохана и битву за Осгилиат. Сюжет второй половины книги сокращен. Древобород говорит, что всего орков тысяч десять. Четвёртая книга сокращена: Главы «О травах и кроликах», «Окно заката», «Заповедное озеро», «Перекресток» — описывают пребывание Фродо и Сэма в лагере Фарамира в Итилиен; они не посещают Осгилиат. Сэм и Фродо не ссорятся в горах и вдвоем идут к Шелоб.

В «Возвращение короля» главы пятой книги: «Минас Тирит», «Выбор Арагорна», «Рохан собирает войска» и «Поход Теодена» — иначе описывают перемещения войск. Пеленнорская битва отсутствует. Арагорн освобождает Армию мертвых после победы корсар с Умбар. Подкрепление Арагорна — это просто больше гондорцев, дунэдайн и рейнджеров Севера. Денетор велит зажечь маяки. Фарамир и Эовин встречаются в лазарете. В шестой книге орки жестоко пытают Фродо в Кирит Унгол. Сэм испытывает «манию величия» Кольца. Финалу присущ фатализм. Голлум случайно падает в жерло горы. Барад-дур уничтожается вместе с орками, а их рабам отдают эти земли. Арагорна коронуют в палатке. В главе «Очищение Шира» хоббиты побеждают орков и Сарумана, хотя, видение этого Фродо видел в зеркале Галадриэль. Орлы разговаривают, а их появление — «божественное вмешательство». Сэм садит желудь Великого древа, — что знаменует конец Второй эпохи эльфов.

Дополнения 
К большинству эпизодов сняли динамичные экшен сцены, которых нет в книгах. В дополнение к тексту Толкина сняли сюжет «Повести об Арагорне и Арвен» в качестве второстепенной линии о «горько-сладкой любви» между человеком и эльфийкой, — что по мнению критиков сработало хорошо. В «Братство кольца» показана битва у Роковой горы. На передний план выходят главы: «Долгожданные гости», «Тень прошлого», «Совет Элронда» и «Морийский мост». Гендальф с Саурман дерутся (он появился в третьей книге). Арагорн поет про Берена и Лутиэн; Эовин про войну; песня Пипина обретает мрачный тон, — на манер песен Толкина. Добавлены сцены на лестнице в Мории. 

В «Две крепости» множество перестановок. На первый план выходят главы книги: «Урук-хайи», «Фангорн», «Теоден», «Хельмова Падь». Добавлена драка Гэндальфа и Балрога в подземелье. Добавлена сцена похорон сына Теодена. Расширены сцены в Рохане и Хельмовой пади. Добавлена сцена разрушения дамбы, а в книге о ней лишь упоминалось. Ещё одним важным дополнением является сражение Арагорна с кавалерией орков верхом на волкоподобных варгах, в результате чего он был ранен и потерял сознание. Эпизод является отступлением от основной истории; Том Шиппи предположил, что это сделали, чтобы дать больше роли красивой женщине-эльфу Арвен. Эльфы прибывают на помощь в Хельмову падь.

В «Возвращение короля» в начале перемежаются сцены из пятой и шестой книги. В фильме на первый план выходят главы: «Минас Тирит», «Осада города», «Черные ворота открылись», «Огненная Гора» и «Серебристая гавань». Элронд советует Арагорну идти по Тропе мертвых, а в книге он увидел это в палантире. В книге мертвецы не говорят. В книге командиры управляют обороной Минас Тирит, а не Гендальф. Джексон снимает как Денетор прыгает с площади, чтобы показать большое расстоянии между Рат Динен и зубчатой ​​стеной города. Орков сотни тысяч. Была снята драка Арагорна с Сауроном, но его решили заменить на тролля. В книге Саурон не появляется. Сэм живет не в Бэг-Энде, а в своей норе.

Структура 

Джексон изменил структуру книги, чтобы прояснить действие фильма; такие преобразования могут требовать дальнейших изменений, когда тесно переплетенные элементы истории поданы иначе. В прологе показана часть истории «Сильмариллион» и делается акцент на «истории мира Средиземья» (события задолго до основного действия «Властелина колец», описанные в Приложениях). Фильм начинается с создания Кольца Всевластия Сауроном, во Второй Эпохе, его свержения союза эльфов и людей, и получением Кольца Исильдуром, далёкого предка Арагорна. Это решает серьёзную проблему повествования, а именно ощущения того, что Толкин рассказывает часть большей истории через «говорящие головы», размышляя спустя много лет после событий о том, что они имели в виду, хотя, это нарушает основной принцип кино: «показывай, а не рассказывай». В книге Гэндальф говорит, что дух Саурона уцелел, но после уничтожения Кольца окончательно исчез. Серьёзным структурным изменением стало решение Джексона отказаться от сложной, запутанной, переплетающейся структуры повествования Толкина и заменить её линейной историей с главными эпизодами, показанными в хронологическом порядке, с чередованием действий персонажей в разных локациях, в одно и то же время. Это упрощает повествование, но позволяет зрителям узнать больше, чем видят герои, несколько подрывая ощущение того, что они совершают выбор на основе личного мужества перед лицом неизвестного.

Другие сцены изменили, чтобы справиться с эффектами сокращений и преображений, а также в них пропущены важные детали книги. Поскольку хоббиты не смогли посетить Могильники и, следовательно, не брали оттуда древние клинки, то естественно вписывается то, как они получают мечи от Арагорна на вершине Амон Сул, а позже от Элронда. Группе угрожает неминуемое нападение: Арагорн случайно носит с собой четыре меча размером с хоббитов, — это тем более удивительно, поскольку он ожидал встретить только Фродо и Сэма. 

Первая и вторая книги разделены, когда Фродо пересекает реку в Ривенделл. История Смеагола подана в начале. Третья и четвертая книги разделены, когда Гэндальф и Пиппин едут в Минас-Тирит. Пятая и шестая книги разделены, когда орлы прилетают на битву у черных врат. Смерть Сарумана перенесена из Шира в Изенгард. В книге Леголас говорит, что силы Саурона напали на регионы Средиземья: Морию, Лотлориэн, Лесное королевство Трандуила, Дейл и Одинокую гору; и поэтому другие народы не могут отправиться на войну в Гондор. Поход Фродо занял 1 год и 40 дней.

Персонажи 

Создатели изменили персонажей книги в соответствии с целями фильма. Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс внесли множество изменений в соответствием с образами актеров, чтобы улучшить темп и развитие персонажей, включая дополнительные сцены о биографии персонажей. Джанет Бреннан Крофт, исследователь творчества Толкина, заявляет, что персонажи Джексона «явно отличаются» от многогранных персонажей Толкина: она перечисляет Арвен, Фарамира, Денетора, Теодена, Древоборода, Гимли и «даже Фродо, Сэма и Голлума». Она выделяет радикально преображённого Арагорна, который появляется как скромный рейнджер Севера, а в финале становится королем Гондора и Арнора. Джанет считает, что изменения отражают «героический мономиф» Джозефа Кэмпбелла, в котором герой отправляется в странное царство, сражается со сверхъестественными силами, побеждает и возвращается с повышенной силой. Американский вариант состоит в том, что герой начинает как изгой, ищет справедливости для общества, морально чист, и возвращается, принятый обществом. Верлин Флигер пишет, что Фродо выступает в роли сказочного героя, который «натыкается на героическое приключение и делает для этого все возможное». Толкин переключается между историей Фродо и Арагорна. В книге Арагорн сразу стремится жениться на Арвен и стать королем, а также изначально хранит сломанный меч Нарсил. Джексон, в соответствии с целомудрием, требуемым в американском мономифе, заставляет Арагорна избегать обеих девушек: Арвен, которая шьет для него знамя; и Эовин, которая несёт для него факел. В книге Фродо 50 лет. Гэндальф говорит, что у Саурона есть облик человека. 

И критики, и зрители считают, что трансформации могут вызывать споры. Литературовед Виктория Гайдосик отмечает то, как Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс шутят о «преступлениях против книги» в расширенном выпуске DVD. В книге Глорфиндель везет Фродо в Ривенделл. В фильме Арвен берёт на себя элементы роли «королевы воинов» и появляется в «Две крепости», — что вызвало споры. Арвен появляется «в полных доспехах, с мечом своего отца», — что Бойенс в шутку назвала «незначительным отходом» от текста Толкина. Арвен часто появляется «пассивно женственной»; в книге же она почти не фигурирует, а упоминается на фоне. В книге Теоден перед смертью называет Эомера королем, но в фильме это делает Эовин. Более ранняя сцена в расширенной версии фильма подразумевает, что Эовин следующая в очереди на трон. Воодушевляющую речь Теодена («На смерть!») произносит Эомер. Денетор в книге более трагичный персонаж и использует палантир, что сводит его с ума.

Киноэффекты и техника 

Исследователи и критики в основном согласны с тем, что в фильме прекрасно использованы визуальные спецэффекты и музыка, что передают впечатление о Средиземье, с использованием пейзажей Новой Зеландии, игры актеров, костюмов и т. д.

Визуальные эффекты 
Зрители восхищаются видом Средиземья с новым дизайном и пейзажами Новой Зеландии. Брайан Роузбери пишет, что в фильме «внимание к описаниям мест из книг часто весьма примечательное: Шир, Ривенделл, Западная стена Мории, Аргонаты, озеро Нён Хитоэль, Хельмова Падь, Минас Тирит — дарят читателям приятные, знакомые и шокирующие впечатления от знакомых им локаций». Ким Селлинг пишет, что облик Средиземья «вызывает ощущение чуда» и «чудесно реализован». Фильм достиг этого благодаря множеству элементов из книг: красивых и ужасных существ, миниатюр, обстановке, спецэффектам; сцен проекции хоббитов в пол роста; созданию графики Голлума. Создатели кино преуспели в терминах и описании правдоподобного фэнтези из эссе Толкина «О сказках» 1939 года.

Даже враждебно настроенные исследователи в целом с уважением относятся к её визуальному представлению книги. Дэвид Братман заявил: «мне казалось, что я смотрю два фильма одновременно. Один с визуальными эффектами, который был верен Толкину, а другой со сценарием, который в общем тоне и стиле настолько неверный, что выглядит пародией». Верлин Флигер сочла большую часть образов фильма проблематичными, но похвалила спецэффекты при сдержанном их использовании, например, в сцене с похоронами Боромира в лодке, что она назвала «эффективными и трогательными». Дэниел Тиммонс счёл «съемки, художественное оформление, декорации, реквизит и костюмы» впечатляющими, назвав это «вероятно, лучшим достижением Джексона». Он восхищался захватом движения и графикой, что, по его мнению, блестяще оживили одержимого Кольцом монстра Голлума; и спецэффектами, что сделали столь эффектную битву Гэндальфа с Балрогом в Мории.

Джексон сохранил сцены из мультфильма «Властелин колец» Ральфа Бакши 1978 года. Бакши сказал, что «не понимает этого поступка» и был недоволен тем, что Джексон не признал его влияния. Бакши заявил, что Джексон «не понимал» Толкина и снял «мусор со спецэффектами для продажи игрушек». Тем не менее, Бакши хвалил спецэффекты и извинился за некоторые свои замечания. Джексон добавил драку Гэндальфа и Сарумана из мультфильма «Хоббит» Артура Ранкина 1977 года.

Толкин сам создал иллюстрации к его сказочным и волшебным локациям. Художники Алан Ли и Джон Хау, создавшие иллюстрации к книге «Властелин колец» (1992) бережно перенесли детали хрупкого волшебного мира из книг. Художник Грант Мейджор создал архитектуру декораций, чья форма идентифицирует каждый народ по форме: у гномов нерушимый ромб; у эльфов изогнутые линии; у хоббитов круглые и крестьянские. Дэн Хенн и Алекс Фанк создали сказочные миниатюры.

Джексон часто применяет пролёты камерой и показывает фэнтезийный мир с разных ракурсов, — этот прием особо отмечается зрителями. Снимавший ранее фильмы ужасов, Джексон сделал волшебный мир Толкина на много более опасным. Камера передает саспенс всадников совершая транстрав. Мир в опасности. Шир подвергается жестокой угрозе. Персонажи получили флешбек-сцены. Арвен видит будущее в сцене-флешфорвард. Отъезд Арвен на Запад снят в виде воспоминаний. Разговор Элронда и Галадриэль снят как телепатический. Пользователи часто отмечают раскадровки Джексона, похожие на комикс.

Музыка 

Кристин Томпсон отметила, что «даже самые резкие критики фильма» согласны с тем, что музыка Говарда Шора «великолепна». Привлекались и другие исполнители; например, Энья, ирландская певица в стиле кельтского фьюжн создала пьесу для Ривенделл. Ким Селлинг процитировала замечание киноведа Эрики Шин о том, что «экранизация превращает книгу в саундтрек, передавая эмоции путём объединения изображений, слов, музыки»; и утверждал, что фильмы Джексона успешно «воспроизводят приятные переживания, вызванные повествованием». Финальная песня «Into the West», исполненная Энни Леннокс на музыку Шора на слова Фрэн Уолш, «интригующе» модулирует финал «в тоне, более близком к тону романа», — пишет Джуди, Энн Форд и Робин Энн Рид; текст песни говорит о «плаче, тенях и угасании», противодействуя образу ослепительного света, представленному в фильме, и повторяя нотки пессимизма, и сомнения в книгах Толкина.

Эстель Йоргенсен рассматривает то, как песни и музыка Толкина реализуются в кино визуально. Она цитирует слова Джексона о том, что «музыка» Толкина является «воображаемой», возражая на это, что григорианское пение текстов «Намариэ» и «драматическое» исполнение песни «Дорога в Рохиррим» дают «проблемное представление» того, как, по мнению Джексона, могли бы звучать песни Толкина. Джексон пропустил песни Тома Бомбадила, Золотинки, Галадриэль. Он признал свои упущения, полагаясь на Шора, который заявил, что хотел «повторно вставить» стихи Толкина в свою партитуру с хоровыми версиями песен на эльфийском языке. Йоргенсен отмечает, что песни «May It Be» и «Aníron» не соответствует песням Толкина, а часть «богатого» толкиновского содержания песен хоббитов отсутствует. Партитура «повсеместно оркестровая и тональная» в соответствии с желанием Шора создать «ощущение старины», почти как если бы музыка была «открыта заново», а не «написана заново». Но фактический результат несколько иной: «музыка представляет глазам несколько другой мир, что иначе ощущается визуально... всё внимание сосредоточено на экране». С другой стороны использование уже знакомых лейтмотивов из первых фильмов в «Возвращении короля» помогает связать трилогию воедино. Песня после титров «Into the West», обработанная «знакомым музыкальным сопровождением помогает создать музыкальное единство».

Дух Толкина 
Пользователи расходятся во мнениях относительно того, насколько фильму удаётся передать дух книги: от ощущения того, что дух полностью утерян, до признания того, что некоторые элементы созданы иначе и должным образом заменены, или же фильм рассматривают как пример замечательной кинематографической дани Толкину. 

Мнения критиков о том, соответствует ли кинотрилогия книге, варьируются от заявлений Верлина Флигера, что экранизация не стоит даже того, чтобы пытаться её сравнивать, до мнения Уэйна Хаммонда, что фильм жертвует богатством характеристик и повествования книги ради насилия, острых ощущений, и дешёвого юмора. С этой точки зрения критик Брайан Роузбери и Том Шиппи охарактеризовали фильмы как частично успешные, что передают некоторые чувства, и отражают ключевые темы книги. Иветт Кисор пишет, что Джексон изменил многие детали Толкина, но преуспел в другом: в достижении такого же по степени воздействия чувства эвкатастрофы и взаимосвязанности. Кристофер Толкин заявил, что интерпретация Джексона неприемлема: «Они распотрошили книгу, сделав боевик для 15-25 летних. И похоже, что „Хоббит“ будет таким же. Толкин был… поглощен своей популярностью и поглощен абсурдностью этого времени. Увеличился разрыв между красотой, серьёзностью работы, и то, чем оно стало, выше моего понимания. Такой уровень маркетинга сводит на нет эстетическую и философскую значимость всего произведения».

Утрачено 

Некоторые критики и исследователи считают, что дух книги всецело утерян. Дэвид Братман пишет, что Джексон «убрал почти все, что делает „Властелин колец“ поразительно уникальным произведением, которое мы любим, и свёл его к типичному приключенческому рассказу о мече и магии… Проблема не в сгущении: потрошение духа Толкина является проблемой». Дэвиду действительно понравились «те несколько моментов, которые взяты прямо из книги», такие как обсуждение Фродо и Гэндальфом морального вопроса вокруг Голлума, хотя, он назвал их «сценами из какого-то другого фильма, который он бы хотел, чтобы Джексон снял». Кристофер Толкин заявил, что «Властелин колец совершенно не подходит для преобразования в визуальную драматическую форму» и что фильмы «выпотрошили» книгу, и показывают одни экшен сцены, и юмор. Брайан Роузбери оплакивал потерю «некоторых из величайших достоинств книги», включая «английскую сдержанность», эмоциональный такт и объёмность. Он сожалел об отсутствии в книге акцента на свободе воли и личной ответственности. Он также сожалел, что в фильме преобладают сцены конфликтов, упуская риторическую силу рассуждений Толкина,— что в основном и описываются в книге; например о «достоинстве присутствия или силе интеллекта». Дэниел Тиммонс заметил, что нужно было очень ловко сбалансировать художественную целостность с требованиями Голливуда, и что Джексону «часто не удавалось» достичь этого баланса. По его мнению, сцены «вакханалии орков» в «Братство Кольца» сделали фильм совершенно неправдоподобным; Джексон постоянно «преуменьшает развитие персонажей и диалогов, и часто показывает драки с разных ракурсов»; а «значение сюжета и внутреннего путешествия Фродо теряется в неистовых экшен-сценах». Тиммонс чувствовал, что в таких сценах, как встреча Фродо с Арагорном, пребывание в Лотлориэне, падение Сарумана с позиции первого Волшебника, и напряжённой встрече Гэндальфа с могучим и психически измученным Денетором, заметно сильное ослабление характера персонажей, — что является серьёзным упущением для истории.

Толкину присущ медленный темп повествования, «английская сдержанность», эмоциональный такт и объёмность. Он использует неожиданные счастливые концовки и дарит чувство приключения, побега, утешения и светлой грусти. Толкин часто не приводит точных описаний, позволяя читателям многое домысливать. Герои впервые сталкиваются с неизвестными трудностями.

Сглажено 
Толкиноведы Уэйн Хаммонд, Джанет Бреннан Крофт и Карл Хостеттер, посчитали, что многие персонажи изображены неверно; по сути, они были сглажены от сложных, многогранных персонажей с сильными и слабыми сторонами, до простых типажей или карикатур в сравнении с книгой. Крофт назвала киноверсию Арагорна и Фродо «странно уменьшили»; и отметила, что Арагорн менее благородный, полный беспокойства, а Фродо — слабак. Используя литературные приёмы критика Нортропа Фрая, Крофт описала Арагорна Толкина как «типичного героя романа, который превосходит других персонажей в окружении», тогда как Фродо — герой высокого миметического режима, в чём-то превосходящий других персонажей в окружении, но не во всем. Она пришла к выводу, что сценарий Джексона нацелен на «общий знаменатель Голливуда… пафос низкого миметического режима и непреодолимую силу американца… как мономиф», позволяя идентифицировать себя с «одиноким искупителем, въезжающим в город… спасающим положение, и уходящим в закат», в то время как Толкин призывает своих читателей «подражать персонажам более высокого уровня, чем мы сами».

Том Шиппи счёл склонность Джексона к «демократизации» и «эмоционализации» проблематичной, написав, что там, где у Толкина есть чёткая иерархия, Джексон увеличивает роли малых персонажей, таких как слуга-хоббит Сэм, который просит Фарамира о помощи в походе, или юный хоббит Пиппин, который (в отличие от книги) уговаривает Древоборода напасть на Изенгард, крепость Сарумана. Денетор у Толкина — холодный правитель, делающий все возможное для своей страны, а у Джексона он выглядит жадным и потакающим своими желаниями; Шиппи называет сцену трапезы, в то время как Фарамир был отправлен в безнадёжную битву, «вопиющим использованием кинематографического внушения».

В «Christianity Today» писали, что в фильмах «упущены моральные и религиозные глубины»; и они превратили «ужасную тонкость и сложность зла» во что-то тривиальное и очевидное. Например, Голлума, находящегося в печальном противоречии, свели к «жалкой, комической и просто коварной фигуре»; а могущественного наместника Денетора изобразили как карикатурного «рычащего и пускающего слюни болвана, а не благородного пессимиста».

Замены 
Некоторые критики и исследователи открыто признали, что версия фильма отличается от книги, но посчитали, что в ней должным образом заменили элементы, хотя, оригинальные идеи были утеряны. Дэниел Тиммонс пишет, что многие кинокритики крупных газет указывали на слабые стороны кинотрилогии. Роджер Эберт сказал, что «Братство Кольца» «скорее эпос о мечах и колдовстве, чем реализация более наивного письма Толкина с его бесхитростным видением», а с другой стороны дал Джексону «высокую оценку». Робин Энн Рид проанализировала грамматику, которую использует Толкин и считает, что она связана с окружающей средой, и такими приёмами, как размещение персонажей в придаточных предложениях, сравнив это с визуальной грамматикой Джексона. Рид считает, что кино успешно отражает текст, за исключением случаев, когда Фродо и Сэм приближаются к Мордору и «поверхностном описании Итилиэна по сравнению с более ранними сценами». Рид отметил удачной сцену разжигания маяков: это длинная сцена продолжительностью 98 секунд, что «превышает воздействие романа из-за способности кинематографического рассказчика отойти от точки зрения одного персонажа и драматизировать события».

Ким Селлинг заявила, что для успеха экранизации необходимо было, чтобы создатели фильма убедили аудиторию в том, что их интерпретация верна; она отметила, что Питер Джексон, Фрэн Уолш и Филиппа Бойенс, как сценаристы, так и сами фанаты, остро осознавали «верность исходному тексту, ожидаемую широким сообществом поклонников Толкина». Они знали, что книги «невозможно экранизировать» без преобразования, поэтому приступили к «переводу» основных тем Толкина в кадры фильма. Они сохранили диалоги везде, где могли, иногда перемещая строки в другое место, а иногда их говорят другие персонажи. Например, Гэндальф произносит речь в Копях Мории, перед тем, как они входят в гробницу Балина, а книге эти слова он говорит в Шире. Ким Селлинг пишет, что преобразования, такие как замена эльфийской леди Арвен на эльфийского лорда Глорфинделя в фильме «Братство Кольца», были в основном успешными, а отсутствие Тома Бомбадила более разрушительным.

Иветт Кисор пишет, что Джексон неверен повествовательной технике Толкина: переплетениям, мотивации персонажей, событиям, но постоянно стремился быть верным «в целом Толкиновскому эпосу — его влиянию и внешнему виду», и смог передать некоторые темы, и чувства из книги. Джексон позволил себе «необычайно свободную перетасовку» сцен для упрощения хронологии и сумел построить толкиновские темы: «провидения, эвкатастрофы, внезапного счастливого поворота, взаимосвязанности», за счёт умелого использования визуального ряда. Например, битва Эовин с Королём-чародеем, перемежается неожиданным прибытием Арагорна с армией мертвецов к кораблям Корсаров Умбара. Сцена выглядит как поражение армии Запада, наряду с пророчеством Короля-Чародея: «Глупец, ни один муж не может меня убить»; затем пауза в музыке, что внезапно меняется на противоположную, когда Эовин произносит откровение о себе, как о женщине, и убивает чародея. Метод повествования не толкиновский, но эффект такой же эвакатастрофический.

Дайана Пэксон нашла кино «захватывающим, хотя иногда со смешанным опытом». Фильмы «освежил» её опыт от перечитывания книги; она почувствовала, что в нем «много подробностей», но многие вещи «слишком кратко описаны», хотя, диалоги иногда содержат хитрые объяснения, о пропущенных деталях ранее. Она пишет, что в кино сохранилось «удивительное количество» строк диалогов, хотя, они часто подстраиваются под ход действий, — что и делал сам Толкин, который, как отмечает его сын Кристофер, часто переводил разговоры в новый контекст, озвученный разными «говорящими головами». Дайана заключает, что обе версии могут быть действительными и что это «история, которая может пережить пересказ».

Хорошо представлено 

Критики, исследователи, фанаты охарактеризовали кинотрилогию как успешную. Чонси Мейб в The Los Angeles Times пишет, что «фанаты Толкина, из тех, кто ходит в театр с пушистыми резиновыми лапами хоббитов… хвалят Джексона за то, что он верен духу Толкина, но не тексту книги». Дуглас Келлнер пишет, что в кино отражен консервативный общественный дух Шира и «распри» Братства.

Иэн Маккеллен, сыгравший шекспировскую пьесу «Ричард III» в фильме 1995 года, назвал адаптацию Джексона «возможно, самым точным сценарием из всех адаптаций романа». Это произошло потому, что сценаристы были преданы оригиналу и разделили бы негодование фанатов, если бы с книгой «плохо обращались», а также потому, что сюжетные линии Толкина были яснее, чем у Диккенса или Толстого. Иэн добавил, что фильмы «дополняют наши представления о книге». Гвидо Хенкель в издании «Братства Кольца» на DVD назвал себя «ярым фанатом» книги, а киноадаптацию «верной». Иэн сказал, что нельзя «разбирать фильм как аннотацию к роману», потому что в кино «другие требования и динамика». Он признал неизбежные упущения, но заявил, что Джексону «действительно удалось уловить суть книг».

Стивен Грейданус, кинокритик Национального католического общества, назвал трилогию Джексона «выдающейся кинематографической данью уважения великому произведению католического воображения». Он отметил, что Толкин описал свою книгу как «в основном религиозный и католический труд» с явными намёками на «руку Провидения», хотя религия почти никогда не появляется на поверхности. Джексон и его команда знали о вере Толкина, но не разделяли её, и намеревались соблюдать темы его книги. В качестве одного из многих примеров этой готовности он привёл возрождение Гэндальфа, сразившего Балрога, «настолько адского, насколько его могли сделать художники и специалисты студии спецэффектов Weta». Гэндальф упал в пропасть с раскинутыми руками, будто, это символизирует крест; он возвращается, «сияя, как картина воскресшего Христа». Таким он предстаёт перед Арагорном, Леголасом и Гимли, «которые, как и ученики Иисуса, сначала не могут его узнать». Исследователь Марк Стаки считал, что Джексону, возможно, удалось изобразить воскресшего Гэндальфа так, как хотел бы Толкин, отметив, что Толкин чувствовал, что не знал как вернуть его правильно. Грейданус пишет, что Фродо символически умирает в логове паучихи Шелоб и перерождается, а затем идёт по своей «Via Dolorosa» (Дороге Христа), по пути к Роковой Горе, чтобы уничтожить Кольцо; в то время как Арагорн идет Тропой Мёртвых. Он пришёл к выводу, что, хотя трилогия фильмов не соответствует религиозному видению книги, ей удаётся почтить это видение таким образом, что это работает для христиан, в то же время давая «нехристианским постмодернистам» «редкую встречу с неироническим видением добра и зла; моральное видение зла как производного от добра, и вездесущей человеческой восприимчивости к искушению». Тиммонс согласился, написав, что основная история Толкина в том, что Кольцо выковано и искушает всех ко злу, и была эффективно отражена «тонким и соблазнительным голосом» Кольца.

Выход за пределы творчества Толкина 
Некоторые исследователи проанализировали и заключили, что Джексон вышел за пределы творчества Толкина, создав свой собственный взгляд на Средиземье и в процессе создал сообщества фанатов, объединённых общими интересами и знаниями, открытых для обсуждений, и создания новых работ. Культура фанатов кино также включает современный фольклор, основанный на культуре Толкина и Джексона, но отличающийся от них.

Фанатская кинокультура 

Мария Альберто пишет, что Джексон создал «культуру фанатов кино», которые разделяют интерес к Средиземью. Киновед Лотар Микос отметил, что кинотрилогия Джексона породила фан-культуру, что объединяет страсть к книгам, видеоиграм и товарам. Селлинг пишет, что фильмы побудили многих фанатов к прочтению книги. Фими и Крофт утверждали, что фанаты Толкина могут не прощать любых отклонений от текста, но Джексон тщательно сбалансировал реакцию зрителей в соответствии с потребностями для коммерческого успеха кинотрилогии.Альберто отметил успех фанатских-фильмов: «Рождённые надеждой» Кейт Мэдисон в 2009 году и «Охота на Голлума» Криса Бушара 2009 года. «Рождённые Надеждой» опираются на «пару абзацев» Толкина в «Приложениях» к «Повести об Арагорне и Арвен» и добавляют новых персонажей, ссылались на фильмы Джексона; похожий выбор суровых мест для съёмок; на роль Арагорна выбран Кристофер Дейн, похожего на Вигго Мортенсена; чудовищные орки в оборванных вещах, явно в джексоновском стиле (отличимом от книг); и присутствуют такие приёмы, как: «ускоренное изложение», невидимый рассказчик «древней истории», голос поверх кадров сцен баталий. Фильм «Охота на Голлума» заполняет пробел в истории Джексона и верно следует истории Толкина. В фильме Арагорн передаёт Голлума эльфам, прежде чем продолжить собственное повествование.

Филип Кейвени пишет, что Джексон и Толкин «нашли разные решения схожих проблем аудитории и повествования в разных медиа». Кристин Томпсон заявила, что исследователи Толкина «без сомнения были бы впечатлены некоторыми элементами кинотрилогии и раздражены другими». Альберто назвала замечательным то, что Томпсон сознательно относится к фанатам и аудитории, заслуживающей внимания.

Толкинисты после премьеры фильмов Джексона разделились тех, кто принял изменения и тех, кто выступал за чистоту текстов Толкина. Толкинисты отмечают множество разногласий и несоответствий роману. В онлайн-дискуссиях известные спорные вопросы связаны с происхождением орков, отсутствием описания в книгах острых ушей эльфов, крыльев у балрогов, загадочной природы Тома Бомбадила и другим решениями в кино.

Современные традиции фольклора 
Димитра Фими пишет, что Джексону удалось преобразовать книгу для экрана, создав при том собственную современную фольклорную традицию; а Толкин использовал средневековые мифы, легенды и сказки. Джексон продолжил традицию Толкина по адаптации фольклора, включив взгляды фанатов и новые традиции кино. Фильмы Джексона и его образы Средизмеья сильно повлияли на массовую культуру, авторов фэнтези и ролевых игр, переопределив или создав широко используемые расы: эльфов, орков, гномов, полуросликов, гобилинов и других существ. Джексон воспользовался тем, что руководитель Weta Workshop Ричард Тейлор назвал «возможностью вывести на экран часть современного английского фольклора». Фими отмечает жуткого Балрога, изящных эльфов и армию мертвецов-зомби. Толкин оставляет неясным, были ли у Балрога крылья; это существо чудовищных размеров, окутанное пламенем и тенью. Джексон посоветовался с фанатами и решил придать ему сатанинские крылья летучей мыши (в отличие от книг); и это стало его окончательной формой в произведениях фэнтези. Эльфы Толкина прочно укоренились в англо-саксонской, среднеанглийской и скандинавской традициях, и под влиянием кельтских фей в Туата Де Дананн. Эльфы Джексона — «кельты» в романтизированном смысле кельтского возрождения, которые отличаются от описания Толкина. Образы орков заимствуют примеры современного фольклора.

Димитра Фими сравнивает представление Джексона о отряде эльфов Гилдора, следующих через Шир, «медленно и грациозно движущихся на Запад в сопровождении эфирной музыки», с картиной Джона Дункана 1911 года «Всадники сидхе». Алан Ли использовал картину в книге «Феи» 1978 года. Толкин не пытается описывать Мертвецов, отмечая только страх, который они внушают Арагорну и Гимли на тёмном и леденящем кровь «Пути мёртвых». Мертвецы Джексона «видны в туманном зеленоватом свете, это частично скелеты, частично призраки, и частично зомби с гнилой плотью», они следуют традициям кино. Фими заметила, что более воплощённую форма мертвецов, вероятно, выбрали, потому что им нужно было сражаться с Корсарами. Фими подчеркнула, что первыми успехами Джексона были фильмы ужасов.

Эми Стерджис, исследователь литературы в жанре фэнтези, пишет, что современное сообщество фанатов Толкина держится как на плечах Толкина, так и Джексона; они исследуют пересечение текста Толкина и визуализацию Джексона, а также пробелы между ними или используют отклонения Джексона от книги для создания альтернативных вселенных. Эми отмечает, что «новая киберкультура», выросшая вокруг их творчества огромная: В 2005 году появилось более 29 000 историй «Властелина колец» на Fanfiction.net и множество работ, таких как Хеннет Аннун (2005), описывающем более 1000 рассказов по мотивам Толкина. Истории получили награды области художественной литературы и журналистики, дискуссионные доски, блоги, журналы и ролевые игры. Все это творчество необычное и не ограничивается одним центральным текстом Толкина. Из этого Стерджис пришла к выводу, что трилогия Джексона стимулировала «замечательную степень фанатского творчества».

Примечания

Источники 
 Bogstad, Janice M.; Kaveny, Philip E., eds. (2011). Picturing Tolkien: Essays on Peter Jackson’s The Lord of the Rings Film Trilogy. McFarland & Company. ISBN 978-0-7864-8473-7.
 Croft, Janet Brennan, ed. (2005). Tolkien on Film: Essays on Peter Jackson’s The Lord of the Rings. Mythopoeic Press. ISBN 978-1887726092.
 Matthijs, Ernest; Pomerance, Murray, eds. (2006). From Hobbits to Hollywood: Essays on Peter Jackson’s Lord of the Rings. Editions Rodopi. ISBN 978-90-420-1682-8.

Властелин колец
Фильмы Питера Джексона
Литературная критика